Аджмер:

 Аджмер — город в штате Раджастхан, Индия.
 Аджмер — штат Индии, существовавший в 1950—1956 годах.
  Аджмер — округ в штате Раджастхан, Индия.

См. также 
 Аджмер-Мервара